Hay varias personas llamadas Boleslao III:
 Boleslao III el Bocatorcida (1085 - 1138). Segundo hijo de Vladislao I Herman y de Judit María. Duque de Polonia (1102 - 1138);
 Boleslao III de Bohemia.